Ираида (Ирои́да) — женское русское личное имя, православное и католическое. 

Покровительницей имени является святая мученица Ираида Александрийская.

Происхождение 
Имя «Ираида» образовано от родительного падежа —  греческого имени . В родительном падеже имя стоит, например, в Минологии Василия II — «Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἱραΐδος» («Страдания святой мученицы Ираиды»).

Имя «Ἡραΐς, Ἱραΐς» происходит от имени «Геры». «Ἡραῖα» — празднества в честь Геры в Аргосе и на Самосе.

Петровский Н. А. считает, что имя происходит от родительного падежа —  (род. п. ) — «героиня».

Имя Ираида берет свое начало в Древней Греции от слова ῾Ηραΐς, («гераис»), что означает «из рода Геры». Так, Ираида — это имя, которое отсылает к одной из главнейших богинь древнегреческого пантеона, являвшейся покровительницей семьи, брака, 

земли и земледелия. Имя имеет древнегреческие, католические, православные корни.

Именины 
 Православные именины (даты даны по григорианскому календарю): 18 марта, 18 сентября, 6 октября.

Примечания 

Русские женские имена
Православные имена
Имена греческого происхождения